Andrea Gyarmati (1954) – ex nuotatrice ungherese, figlia di Dezső
Béla Gyarmati (1942) – ex schermidore ungherese
Dezső Gyarmati (1927-2013) – pallanuotista ungherese
János Gyarmati (1910-1974) – allenatore di calcio e calciatore ungherese
Olga Gyarmati (1924-2013) – lunghista ungherese